Buffalo Springfield (1966-1968), Amerikaanse band
 Buffalo Springfield (debuutalbum) (1967), debuutalbum van bovenstaande band
 Buffalo Springfield again (1967), tweede album van bovenstaande band
 Buffalo Springfield (verzamelalbum) (1973), verzamelalbum van bovenstaande band